Miejscowości w Czechach:
 Rovensko pod Troskami − miasteczko w powiecie Semily
 Rovensko (powiat Šumperk) − gmina w powiecie Šumperk

Miejscowość na Słowacji:
 Rovensko (powiat Senica) − gmina na Słowacji w powiecie Senica

Inne:
 Rovensko − czeska nazwa rumuńskiej wsi Ravensca, w regionie Banat